Heinrich Lingemann ist der Name von

* Heinrich Lingemann (Architekt) (1811–nach 1866), kurfürstlich hessischer Kriegsbaumeister
 Heinrich Lingemann (Jurist) (Heinrich ("Heinz") Peter Josef Lingemann; 1880–1962), deutscher Staatsanwalt und Richter